Кали́новка — село Малосергиевского сельсовета Тамалинского района Пензенской области, бывший центр Калиновского сельсовета (до 2010 года). На 1 января 2004 года — 201 хозяйство, 539 жителей.

География 
Село расположено на юге Тамалинского района, расстояние до районного центра пгт. Тамала — 11 км, до центра сельсовета Малой Сергиевки — 7 км.

История 
По исследованиям историка — краеведа Полубоярова М. С., село образовано помещиками, с XIX века в составе Репьёвской волости Балашовского уезда Саратовской губернии. В 1911 году в селе — земская школа, больница, церковь, базар. С 1926 года — центр сельсовета, с 1955 года — в Малосергиевском сельсовете, затем вновь центр сельсовета. Согласно Закону Пензенской области № 1992-ЗПО от 22 декабря 2010 года вновь передано в Малосергиевский сельский совет. В 50-х годах XX века — центральная усадьба колхоза им. А. А. Жданова, затем до 1990-х годов — центральная усадьба совхоза «Калиновский».

Территориальная принадлежность Калиновки:

До 1918 г - Калиновка в составе Репьёвской волости Балашовского уезда, Саратовской губернии;

С декабря 1918 года Калиновка в составе укрупнённой Репьёвской волости Балашовского уезда, Саратовской губернии;

С июля 1928 г. Калиновка в составе бывшей укрупнённой Репьёвской волости вошла в состав новообразованного Тамалинского района, Балашовского округа, Нижне-Волжского края;

С января 1934 года Калиновка в составе Тамалинского района, Саратовского края;

С декабря 1936 года Калиновка в составе Тамалинского района, Саратовской области;

С февраля 1939 года Калиновка в составе Тамалинского района передана в состав вновь образованной Пензенской области.  

Храм во имя святителя и чудотворца Николая, деревянный, однопрестольный. Построен и освещен в 1904 г. прихожанами с помощью дворянина Михаила Николаевича Орлова. 20 октября 1934 г. исполком Нижне-Волжского крайсовета вынес постановление о закрытии церкви и передаче ее под народный дом.

Численность населения

Инфраструктура 
В селе имеются: почта, телеграф, телефон, основная школа, фельдшерско-акушерский пункт.

Улицы 
 Берёзовая;
 Зелёная;
 Мира;
 Молодёжная;
 Новая;
 Центральная.

Примечания

Ссылки 
 Закон Пензенской области от 9 марта 2005 года № 774-ЗПО «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области»
 
 
 
 Калиновка на карте Пензенской области
 Ныне существующие населённые пункты Тамалинского района Пензенской области

Населённые пункты Тамалинского района